Пол И́нгленд (, 28 марта 1929 года — 17 июня 2014 года) — австралийский автогонщик, пилот Формулы-1. 4 августа 1957 года принял участие в единственном Гран-при на личном автомобиле Cooper.

Результаты выступлений в Формуле-1 

|-
!
! Paul England
! Cooper T41 (F2)
! Climax Straight-4
! 

|}

Ссылки 
 

Автогонщики Австралии
Пилоты Формулы-1 из Австралии
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Cooper
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Руководители команд Формулы-1